El Colegio El Carmen Teresiano, es una institución de educación básica y secundaria, educa con valores y respeto para proyectarlos en sus familias.
cuenta con un proyecto educativo institucional.

Historia
Nace de las fundadoras Teresa Toda y su hija Teresa Guash, como una congregación llamada Hermanas Carmelitas Teresas de san José. A Colombia llega la institución en 1960 y a Bogotá en 1965, el colegio fue fundado el 9 de febrero.

Escudo
Su escudo cuenta con características como. 
1.	el monte Carmelo finalizado en una cruz 
2.	una estrellada plateada, símbolo de la santísima virgen del Carmen.
3.	Dos estrellas doradas que nos recuerdan a los padres de la orden del Carmen: Elías y Eliseo.

Bandera
Sus colores son el blanco y el café, el blanco en la parte superior simboliza a la santísima Virgen del Carmen y en la parte inferior el café simbolizando el monte Carmelo.

Directora 
Hna. Betty Yolanda Vargas Ávila

Medios de comunicación
Cuenta con un espacio de comunicación contando con: periódico, página web, emisora y noticiero.
El colegio el Carmen teresiano piensa en la excelencia y las mejoras de su proceso para que se evidencien en los estudiantes el proyecto educativo institucional.

Calidad
El Colegio certificó, bajo modelos internacionales de Calidad, por el Modelo EFQM de Excelencia en 4 STAR.

Bibliografía
Colegio El Carmen Teresiano
https://web.archive.org/web/20120110173927/http://www.elcarmenteresiano.org/sitio/index.php?modulo=portada

Alcaldía Local, RAFAEL URIBE URIBE, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, comunidades participativas con poder de decisión.

Cartilla Patrimonial RAFAEL URIBE URIBE.
Localidad Rafael Uribe Uribe

Epónimos de Teresa de Jesús